Леони́д Ива́нович Анто́нов (29 июля (11 августа) 1888, с. Дунаево, Смоленская губерния — 26 августа 1969, Луга, Ленинградская область) — советский военно-морской деятель, инженерный работник и преподаватель, заместитель начальника Высшего военно-инженерного училища им. Ф. Э. Дзержинского, инженер-контр-адмирал (04.06.1940).

Биография 
Окончил Петербургский электротехнический институт (1907—1914), морское инженерное училище (экстерном) (1915), минный офицерский класс (1916). 

На службе с 1914 года младший, а затем старший минный офицер на крейсерах «Громобой» и «Россия», электротехник Северного района службы связи Балтийского моря. Инженер-механик, мичман (30.07.1915). 

После Октябрьской революции продолжил службу старшим минным специалистом линкора «Гангут». С 23 февраля 1918 г. в Морских силах Республики. С 31 мая 1920 г. помощник флагманского механика Шлиссельбургской базы. С 30 ноября 1920 г. вновь старший минный специалист на линкоре «Гангут». С 30 мая 1921 г. флагманский электротехник штаба Морских сил Балтийского моря. С 30 ноября 1923 г. на преподавательской работе в Высшем военно-морском инженерном ордена Ленина училище им. Ф.Э. Дзержинского, где вырос от рядового преподавателя до заместителя начальника училища. С 30 мая 1924 г. помощник начальника учебного отдела, с 30 октября 1925 г. вновь преподаватель, с 31 декабря 1932 г. начальник кафедры электромеханики, с ноября 1939 г. начальник кафедры электромеханики, с 29 февраля 1940 г. заместитель начальника училища по учебной и научной работе, с 29 октября 1943 г. заместитель по учебно-строевой части, с января 1946 г. вновь заместитель начальника по УНР.

С августа 1948 в отставке.

Награды 
 Два ордена Ленина (05.12.1938, 21.02.1945);
 Два ордена Красного Знамени (03.11.1944, 06.11.1947);
 Юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (22.11.1938);
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (15.08.1945);
 Другие медали.

Воинские звания 
 Инженер-флагман 3-го ранга (1938);
 Инженер-флагман 2-го ранга (03.11.1939);
 Инженер-контр-адмирал (04.06.1940)

Публикации 
 Учебник «Электрические измерения» (1925);
 Учебник «Синхронные машины» (1937)

Примечания

Литература 
 
 Красный флот, 8.8.1945;
 Усик Н. П., Полях Я. И. Высшее военно-морское инженерное ордена Ленина училище им. Ф. Э. Дзержинского. — Л., 1990. См. им. указ.
 Новый часовой. — 1944. — № 2.

Ссылки 
 Фотография
 Культурное наследие земли Смоленской
 Персональный список 
 Список инженер-флагманов флота, инженер-флагманов 1-го ранга, инженер-флагманов 2-го ранга, инженер-флагманов 3-го ранга МС РККА СССР (1935—1940)
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1946—1960)

Выпускники Морского инженерного училища
Преподаватели Высшего военно-морского инженерного училища имени Ф. Э. Дзержинского
Моряки Первой мировой войны (Россия)
Царские офицеры на службе в РККА
Инженер-контр-адмиралы (СССР)